Луций Ветурий Филон може да се отнася за:

 Луций Ветурий Филон (консул 220 пр.н.е.)
 Луций Ветурий Филон (консул 206 пр.н.е.)